Анато́лий Тара́сов:
 Тарасов, Анатолий Владимирович (1918—1995) — советский хоккеист и тренер.
 Тарасов, Анатолий Иванович (1894—1940) — советский военный деятель, комдив (1935).
 Тарасов, Анатолий Макарович (1921—1971) — советский солдат, участник итальянского движения Сопротивления.
 Тарасов, Анатолий Николаевич (род. 1959) — советский хоккеист, российский тренер.